Marie-Anne est un nom propre composé qui peut désigner :

Prénom 
Marie-Anne est un prénom féminin, composé de Marie et Anne qui fut très prisé par les familles royales catholiques où l'on trouve également le prénom Anne-Marie, plus populaire.

Saintes chrétiennes 
Sainte Marie-Anne peut désigner plusieurs saintes ou bienheureuses chrétiennes :
 Marie-Anne de Jésus († 1624), ou Marianne Navarra de Guevara, bienheureuse, d'une famille noble de Madrid, vierge et moniale dans l'Ordre de Notre-Dame de la Merci ; fêtée localement le 17 avril. 
 Marie-Anne de Paredes († 1645), tertiaire franciscaine en Équateur ; fêtée localement le 26 mai.
 Marie Anne Fontanella († 1717) en religion Marie des Anges, carmélite piémontaise, lointaine descendante du jésuite saint Louis de Gonzague ; fêtée localement le 16 décembre.
 Marie Anne Mogas Fontcuberta (°1827 - †1886), bienheureuse, fondatrice des franciscaines missionnaires de la Mère du Divin Pasteur ; fêtée le 3 juillet.
 Marie-Anne Blondin († 1890), bienheureuse, fondatrice des Sœurs de Sainte-Anne à Vaudreuil, en 1850 au Québec ; fêtée le 2 janvier.
 Marie Anne Sala (°1829 - †1891), bienheureuse, née à Brivio, vierge de la Congrégation des sœurs de Sainte Marcelline ; fêtée le 24 novembre. 
 Marie-Anne Biernacka († 1943), bienheureuse martyre en Pologne ; fêtée le 13 juin

Autres personnalités portant ce prénom 

  
 
 Marie Anne d'Espagne
 Marie-Anne de Mailly-Nesle
 Marie-Anne Chazel
 Marie-Anne_Erize

Références 

Prénom féminin